Toral est un nom de famille hispanique et portugais, ainsi qu'un toponyme hispanique. Toral est également un prénom hindou.

Étymologie 
Latin
Le mot toral (de torus, « lit »), signifie « jeté de lit ».

Espagnol et catalan
Toral est un mot espagnol et catalan qui a quatre sens différents :
 (adj.) se dit d'un élément qui a plus d'importance que d'autres choses
 (adj.) en architecture, s'applique à certains éléments de construction de résistance notable, comme l'arc toral
 (nom) en métallurgie, moule dans lequel on donne la forme aux barres de cuivre
 (nom) en métallurgie, barre de cuivre obtenue dans ce moule

Toral, dérivé de tuero et de toro, « tore » (forme cylindrique), provient du mot latin torus, « bosse ».

Les toponymes espagnols Toral relèvent du premier sens, tandis que l'arc toral relève du deuxième.

Personnalité portant ce prénom 
  (1987-), une actrice indienne de télévision.

Personnalités portant ce nom de famille 

 , un titre nobiliaire espagnol créé en 1612 en faveur de Gabriel Núñez de Guzmán, seigneur de Toral de los Guzmanes, commune espagnole de la province de León ;
  (1845-1860), une poétesse et chanteuse espagnole ;
  (1958-), un historien, anthropologue, illustrateur et dessinateur de BD brésilien ;
  (1940-), un peintre espagnol connu pour ses tableaux réalistes ;
  (1598-après 1635), soldat, voyageur, aventurier et écrivain espagnol ;
 Francisco de Toral (1502-1571), un missionnaire franciscain de Nouvelle-Espagne, et le premier évêque de Yucatan ;
 , connu comme Rudi Torga (1938-), poète paraguayin, homme de théâtre et de culture guarani ;
  (1937-2008), un architecte, archéologiste and muséologiste qui a joué un rôle important dans la conservation de l'héritage culturel en Équateur ;
 Jon Toral (1995), un joueur espagnol de football ;
  (1832-1904), un militaire espagnol, dernier gouverneur militaire de Cuba en 1898 ;
  (1900-1929), un mexicain, assassin d'Álvaro Obregón, président du Mexique en 1928 ;
  (1894-1973), un avocat, homme politique et député socialiste espagnol ;
 José Manuel Martínez Toral, connu comme Manolo (1960-), un footballeur espagnol ;
  (19732-), un footballeur espagnol ;
  (1942-), une chercheuse et scientifique chilienne ;
  (1911-1994), une chimiste et artiste espagnole ;
 Marcelino García Toral connu comme Marcelino (1965-), un footballeur et entraîneur espagnol ;
  (1934-), un peintre et photographe chilien ;
  (?-1983), boxeur, commerçant, communiste espagnol, chef de milice de la guerre civile espagnole à la tête de plusieurs unités militaires ;
 Remigio Crespo Toral (1860-1939), un écrivain équatorien ;
 Ricardo de La Espriella Toral (1934-) un économiste, avocat et homme politique panaméen, Président de Panama de julio 1982 à 1984 ;
  (1984-), un footballeur professionnel espagnol ;

Toponymie 

 Toral de los Guzmanes, une commune et localité de la province de León dans la communauté autonome de Castille et León en Espagne ;
 Toral de los Vados, une commune espagnole de la comarque de El Bierzo dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 , une localité de la commune de Ponferrada, dans la comarque de El Bierzo, dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 , localité de la commune espagnole de Bembibre dans la province de León ;
 , une localité de la municipalité de Bembibre située dans la comarque de El Bierzo, province de León ;
 , une ancienne comarque espagnole située entre les actuelles provinces de León et de Zamora, qui comprenait 9 communes dont Toral de los Guzmanes.

Odonymie 
 :
 Plaza del Toral (Praza do Toural en galicien), une place de Saint-Jacques-de-Compostelle
 Calle del Toral, une rue de Bermellar
 Calle del Toral, une rue d'Olmedo de Camaces
 Calle Toral, une rue de Bermillo de Sayago
 Calle Toral, une rue de Fresnadillo de Sayago
 Calle Toral, une rue de Peleas de Arriba
 Calle Toral, une rue de San Marcial
 Calle Toral, une rue de Zamora
 Calle Josefa Toral, une rue de La Bañeza

Architecture 
 Un , un terme espagnol et catalan qui désigne un type d'arc dans l'architecture romane et gothique.

Cinéma 

 , un film muet américain de William Paley sorti en 1898.

Médias 
 , un personnage de l'univers de science fiction Star Trek dans l'épisode  et dans l'épisode  de la série télévisée.

Mathématiques 
 Toral est un adjectif portugais signifiant « torique », comme dans  qui signifie « Nœud torique » ;
 , un type d'algèbre de Lie.

Armée 
 , nom de code de la présence militaire britannique en Afghanistan après 2014 (mission de l'OTAN).

Références

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Prénom indien